La Ribera de la Maçana és un curs d'aigua que discorre pels termes comunals d'Argelers i Sureda (Rosselló). Pren les seves aigües de la Serra de l'Albera i desemboca a la Mediterrània. És la principal via aquàtica de l'Albera. El bosc mediterrani homònim al seu voltant és una reserva natural des del 1973, i hi destaca una reserva de tortugues mediterrànies 

Es forma a la Font de la Maçana, a 973,4 m alt, a sota i al nord-nord-est del Coll de la Maçana, en el vessant nord de la carena de la Serra de l'Albera entre el Puig dels Quatre Termes, a ponent, i el Puig de la Carbassera, a llevant. El seu naixement és dins del terme comunal d'Argelers de la Marenda. Primer davalla cap a l'est, però aviat gira cap al nord-est, moment en què travessa la Reserva Natural del Bosc de la Maçana. Torna a girar cap a l'est, on rep les aigües de la Font de les Colomates, i de seguida torna a prendre la direcció nord, fins a travessar el Bosc Comunal d'Argelers. Tot seguit pren la direcció oest, per a entrar en terme de Sureda, Fa un recorregut molt sinuós per les valls dels contraforts septentrional de la serra, i passa pel poble de la Vall, després del qual, havent tornar a girar cap al nord, retorna al terme d'Argelers. Tot seguit passa per la Pava i entra a la plana del Rosselló al nord dels masos de Platjatorta i Torrenaps. Segueix la direcció nord-est, i travessa la vila d'Argelers traçant un arc inflexionat al nord que deixa a migdia la vila vella i al nord la vila administrativa actual. En surt cap al sud-est, ran de la Prada Baixa, i arriba al mar just al lloc on hi ha el Port d'Argelers.

Els afluents de la Maçana són còrrecs, torrents de muntanya. Així, entre els còrrecs principals per l'esquerra rep el Còrrec del Saücar, el del Rodet, el del Tronc, per la dreta el de la Tisa, el de la Teularia per l'esquerra, el de la Maçaneta per la dreta, el de Montbran per l'esquerra, el dels Oms per la dreta, el de la Blada i el dels Hortets per l'esquerra i el d'en Benet per la dreta, ja a l'entrada d'Argelers. En són tributàries les agulles d'en Salleres i la Cabdal, a més del Rec de l'Abat.

A l'estiu, el cabal sol ser nul durant molts mesos, però més aviat a la part baixa. Les crescudes ocorren més sovint a la tardor. La més recent, el novembre del 1999, després d'unes precipitacions a la zona de 216 mm d'aigua, transformà la Maçana en un delta, i va inundar el conjunt de terres situades entre el poble i la platja d'Argelers.

Bibliografia

Referències 

Macana, la
Macana, la
Macana, la
Macana, la